Conejitos puede referirse a:

El nombre común de la planta Antirrhinum barrelieri.
El nombre común de la planta Antirrhinum graniticum
El nombre común de la planta Antirrhinum hispanicum
El nombre común de la planta Antirrhinum majus.
El nombre común de la planta Consolida ajacis.
El nombre común de la planta Consolida orientalis.
El nombre común de la planta Consolida pubescens.
El nombre común de la planta Fumaria agraria
El nombre común de la planta Fumaria capreolata
El nombre común de la planta Fumaria officinalis.
El nombre común de la planta Lamium amplexicaule.
El nombre común de la planta Lathyrus clymenum